Pierre Gustave Toutant de Beauregard (1818-1893) est un général confédéré durant la guerre de Sécession.
Sébastien Toutant (1992-) est un snowboarder canadien.